Emin, de l'àrab Amin, digne de confiança, fou un títol administratiu otomà. L'amin dirigia l'emanet (intendència d'un servei o direcció d'una recaptació) encarregat de magatzems, aprovisionaments, moneda, mines, duanes i altres.
 Mesquita d'Emin